Caoyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Caoyuan (socken i Kina, lat 26,77, long 102,54), Sichuan, 
 Caoyuan (socken i Kina, lat 32,66, long 103,13), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar